Cette page contient les pages d'homonymie de EEN, Één et Een.

Sigle 
EEN est un sigle qui peut désigner :
 EDF énergies nouvelles.
Excipient à effet notoire

Nom 
Één est un nom qui peut désigner :
 Één, la première chaîne de télévision néerlandophone de la Belgique.

Toponyme 

 Een, un village de la commune de Noordenveld, aux Pays-Bas ;
 Een West, un hameau de la commune de Noordenveld, aux Pays-Bas.

kk:1 (айрық)
sl:1 (razločitev)
tr:1 (anlam ayrımı)